Дер-Класикер () — противостояние мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

С момента основания Бундеслиги, клубы являются двумя наиболее успешными футбольными командами в Германии.

История 
Соперничество между клубами выросло в 1990-х годах. С 1994, только четыре клуба, кроме Баварии и Дортмунда, выиграли немецкий чемпионат. В течение этого периода Бавария выиграла 12 титулов в Бундеслиге и Дортмунд 5. Первая фаза конкуренции была между 1994 и 1998, где Дортмунд получил два титула Бундеслиги и выиграл Лигу чемпионов УЕФА на домашней арене Баварии. Вторая фаза началась в 2010, приведя к пяти последовательным победам для Дортмунда. Термин «Немецкий Класико» был использован с тех пор на основе испанского Эль-Класико. После двух выигранных чемпионатов «Боруссии» Дортмунд (2011,2012 года), команды  встретились в Финале Лиги чемпионов УЕФА 2013 года, который выиграла «Бавария». В сезоне 2012-13 Бундеслиги Бавария побила рекорд точки Дортмунда, который был установлен в прошлом году.

Немецкое классико — это название, данное играм между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Самое захватывающее дерби Германии. Эти две команды находятся в разных географических областях, но учитывая высокую конкуренцию между двумя командами, противостояние стало известно как «немецкое классико». «Бавария» имеет большее число титулов, и она является наиболее успешным немецким клубом.

Статистика встреч

См. также 
 Немецкие футбольные болельщики

Примечания 

ФК «Бавария» Мюнхен
ФК «Боруссия» Дортмунд
Футбольные дерби в Германии